Музей вечной мерзлоты (Игарка) — музей в Красноярском крае.
 Царство вечной мерзлоты (Якутск) — музей в Республике Якутия.